Christian Namy (né en 1938), homme politique français ;
 Guillaume Namy (né en 1989), joueur de rugby à XV français ;
 Louis Namy (1908-1987), homme politique français.